A (12951) 1041 T-2 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels fedezte fel 1973. szeptember 29-én.

Kapcsolódó szócikk 
 Kisbolygók listája (12501–13000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói